PAIS puede aludir a:

 Movimiento Alianza Patria Altiva i Soberana, partido político ecuatoriano.
 Partido Amplio de Izquierda Socialista, partido político chileno existente entre 1988 y 1990.
 Política Abierta para la Integridad Social, partido político argentino fundado en 1994.
 Partido Identidad Salteña, partido político argentino fundado en 2014.
 Alianza País, partido político dominicano fundado en 2011.
 País, partido político chileno fundado en 2016.